Supermarine Spitfire – brytyjski myśliwiec z okresu II wojny światowej
 HMCS „Spitfire” – australijski okręt wojenny
 JSL Spitfire – współczesny brytyjski pistolet samopowtarzalny
  – trzy brytyjskie okręty o nazwie Spitfire
  – cztery okręty amerykańskie o nazwie Spitfire
 Triumph Spitfire – samochód brytyjski
 Spitfire Aerodrome – lotnisko w Pedricktown w stanie New Jersey, w Stanach Zjednoczonych
 „Spitfire” – singel zespołu Prodigy
 Spitfire – album Portera Robinsona
 The Spitfire Collection – album grupy Testament
 Duron – jedno z jąder procesorów Duron
 Spitfire Records – wytwórnia płytowa
 Spitfire – rosyjski zespół muzyczny